est la formule brute de plusieurs isomères.

 flubendazole, numéro CAS 
 flunitrazépam, numéro CAS